«Странствия по марке Бранденбург» () — пятитомные путевые очерки немецкого писателя и поэта Теодора Фонтане, в которых он рассказывает об истории и культуре Бранденбурга. Он описывает дворцы, монастыри, природу, традиции и быт  местных жителей в марке Бранденбург. Это произведение писателя стало в период с 1862 по 1889 год выражением растущего прусского национального самосознания и романтизма. Впечатления, полученные автором во время работы над путевыми очерками, легли в основу его более поздних романов.

Путешествия по зову души 
«Странствия по марке Бранденбург» продолжают вызывать широкий резонанс и в наши дни. Они легли в основу туристических культурных экскурсий в программе Бранденбургских летних концертов, которые ежегодно проходят, начиная с 1990 года. Теодора Фонтане часто цитируют не только современные  проспекты для  туристов и путеводители с описаниями ландшафтов, но и исторические исследования. Очарование его путевых очерков основано на взаимодополнении подробного описания, культурного фона и литературной выразительности рассказчика Фонтане, который считается одним из наиболее заметных представителей реализма в немецкой литературе XIX века.

Заголовки пяти томов 
 1862: Графство Руппин (следующие прижизненные издания: 1865, 1875, 1883, 1892, 1896)
 1863: Одерланд (1868, 1880, 1889, 1892)
 1873: Хафельланд (1880, 1889, 1892)
 1882: Шпреланд (1886, 1892)
 1889: Пять дворцов (скорее «Пять поместий», согласно предисловию Фонтане)

История

«Брандербургский Вальтер Скотт» 
 
В 1998 году отмечались два юбилея: 200-летие со дня рождения Виллибальда Алексиса, автора многотомных романов, посвящённых истории Пруссии, и 100-летие Теодора Фонтане. Этих писателей сближало многое.  Оба — выходцы из семей гугенотов, оба принадлежали к буржуазно-либеральным слоям общества, оба были театральными критиками в выходившей с начала XVII века газете , оба заняли достойное место в бранденбургско-прусской и берлинской истории.

Виллибальд Алексис высоко ценил книги основоположника исторического романа шотландского писателя Вальтера Скотта, особенно его произведение Айвенго (1819). 

В эссе 1872 года, посвящённом Алексису,  Теодор Фонтане назвал его «брандербургским Вальтером Скоттом» и своим «предшественником». Он вспомнил также, что в детстве однажды видел писателя на приморском курорте острова Узедом.

Иди и покажи это 
По словам Фонтане, идея путевых очерков пришла к нему летом 1858 года во время поездки в Шотландию, когда он литературно перерабатывал свои дневниковые записи. Вид старого замка  Лохливен на острове Лох-Ливен вызвал в его воображении Рейнсбергский дворец и привёл к мысли, что путешествия по бранденбургским городам и весям  могут стать не менее познавательно-увлекательными, чем шотландские.

Вокруг Потсдама и Берлина
При всём историческом реализме писателя метод его работы включал спонтанность. Фонтане странствовал «предпочтительно без предписанного маршута, вполне по желанию», согласно его собственному признанию. Столичные города Потсдам и Берлин он обходил по дуге, уделяя больше внимания деревням, сёлам, усадьбам, углубляясь в историю монастырей, рыцарей, дворянских семей. Он накопил такое множество интересующих его материалов, что предварительно запланировал собрать их в 20 томов

Пять томов

Предпубликации 
Между 18 и 23 июля 1859 года сорокалетний Теодор Фонтане совершил своё первое путешествие в Руппинер-Ланд, о котором появилось эссе с фотографиями в сентябре того же года в Шпревальде, а в октябре началась публикация серии путевых заметок в газете . Затем автор собрал очерки в первый том, датируемый 1862 годом.

Краткое содержание 
Описание ландшафтов и поселений Теодор Фонтане дополняет историческими событиями и легендами, посвящает подробные разделы знатным родам и персонам, их семейным историям.

Графство Руппин, 1862 

Первый том своих путевых очерков Теодор Фонтане начинает с исторических рассказов о районе Восточный Пригниц-Руппин. В городе его детства Нойруппине с 1688 года стоял гарнизон. За 38 лет до Фонтане здесь родился архитектор и художник, лидер «романтического историзма» в немецком зодчестве Карл Шинкель. 

Тропы для путешествий в этих местах ведут к живописным водоёмам — к Руппинер-Зе и к самому глубокому бранденбургскому озеру с чистой прозрачной водой Гросер-Штехлинзе, а также к природному парку Штехлин-Руппинер.

Одерланд, 1863 

В центре внимания второго тома — моренная возвышенность Барним и Любушская земля, как исторический регион по обеим сторонам реки Одер.  «Жемчужинами бранденбургской Швейцарии» Фонтане называет живописно расположенные в районе Меркиш-Одерланд небольшие городки и коммуны — Букков, Блисдорф, Кюстринер-Форланд; рассказывает о маркграфах, например, об Иоганне Бранденбург-Кюстринском и так далее.

Хафельланд, 1873 

Третий том начинается с  исторического трактата о вендах и об основании марки Бранденбург в 1157 году Альбрехтом Медведем. Затем следуют  рассказы о цистерцианцах, о монастыре Ленин и Коринском монастыре, о княжеском роде Аскании, к которому принадлежала  Всероссийская императрица Екатерина II, об Ораниенбургском дворце, о больших и малых городах — 
Потсдам, Бранденбург, Парец,  Вуст,  Вердер. В большинстве этих очерков автор на первый план выдвигает описание ландшафта и изображение сцен повседневной жизни.

Шпреланд, 1882 

В четвёртом томе Фонтане пишет об уникальном для центральной Европы биосферном заповеднике Шпревальд, который писатель называет «Венецией в миниатюре» из-за множества речных каналов. Рассказывает о лужичанах и территории, где они были коренным народом, об особо вкусных шпревальдских огурцах, о местных традициях в районах — Верхний Шпревальд-Лаузиц, Даме-Шпревальд, Тельтов-Флеминг и о входящих в их состав городах и коммунах — Люббенау, Миттенвальде, Людвигсфельде, Треббин и так далее.

Его очерки включают рассказы о реках Даме и Шпрее, об озере Мюггельзе, о дворцах Кёпеник и Кёнигс-Вустерхаузен, о сражении у Гросберена, о представителях дворянского рода Миквиц и других родов.

Пять дворцов, 1889 

Исторические рассказы этого тома начинаются со смерти в XIV веке императора Священной Римской империи Карла IV , а завершается смертью в XIX веке Карла Прусского и его более известного сына Фридриха Карла Николая Прусского, русского генерал-фельдмаршала, выдающегося военачальника.

Фонтане подробно описывает пять дворянских поместий, определения которых варьировались (дворец, усадьба, шато, охотничий замок). Речь идёт о поместьях — Хоппенраде (), Либенберг (), Плауе (), Квитцёбель () и Драйлинден ().

Критическая оценка

Историк Фонтане 

Сначала учёные-историки не воспринимали путевые очерки Фонтане как имеющие отношение к науке, однако со временем на них стали ссылаться в диссертациях.  

150-летний юбилей писателя торжественно отмечали в декабре 1969 года во дворце Шарлоттенбург представители  и .

Основы для романов 

Многие дорожные впечатления и исторические экскурсы легли в основу крупных произведений Теодора Фонтане, в частности, наиболее известного его романа  (1895), экранизированного в 1974 году с Ханной Шигулла в главной роли. 

Генрих Манн в своём эссе «Теодор Фонтане» (1948 года), сравнивая Эффи Брист с образом Эммы Бовари, подчёркивал, что роман по убедительности действительно может стать документом, характеризующим нравы общества определенного времени. 

Томас Манн высоко ценил язык этого произведения, причисляя его к шести лучшим в мировой литературе со времён Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Последнюю строчку из «Эффи Брист»: () сознательно выбрал Гюнтер Грасс для названия своего романа «Широкое поле», где он многократно цитирует «Странствия по марке Бранденбург», получившие к этому времени широкое признание.

Телефильмы 
В 1985/1986 годы по мотивам путевых очерков Теодора Фонтане была снята серия «Странствия по марке Бранденбург» из пяти телефильмов, которые (после премьеры 1 ноября 1986 года) транслировались на разных телевизионных каналах до 1998 года.

Примечания

Литература 

 Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 4 Bde. Hertz, Berlin 1862–1882. 
 Bd. 1: [Die Grafschaft Ruppin. Der Barnim. Der Teltow]. Hertz, Berlin 1862. (Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv)
 Bd. 2: Das Oderland. Hertz, Berlin 1863. (Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv)
 Bd. 3: Ost-Havelland. Hertz, Berlin 1873. (Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv)
 Bd. 4: Spreeland. Hertz, Berlin 1882. (Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv)
 Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg . Taschenbuchausgabe in 5 Bänden. Nymphenburger Verlagshandlung, München 1971, Frankfurt/M, Berlin. div. ISBN. Zur 8-bändigen Ausgabe siehe Fontane-Gesamtausgabe 
 Theodor Fontane: Meine Kinderjahre. Autobiografischer Roman. 1. Auflage 1894. Hier benutzt: dtv-text-bibliothek, 3. Auflage 1976 ISBN 3-423-06004-2 
 Theodor Fontane: Willibald Alexis. Essay, erste Fassung 1872. Heute in: Theodor Fontane: Schriften zur Literatur, Berlin 1960. Hier rezipiert nach dem Beitrag von Gerhard Fischer, s.u. 
 Große Brandenburger Ausgabe. Hrsg. von Gotthard Erler. Aufbau Verlag, Berlin, seit 1994, veranschlagt auf 75 Bände.  
 Wanderungen durch die Mark Brandenburg in 8 Bänden. Hrsg. von Gotthard Erler, Rudolf Mingau. Aufbau Verlag, Berlin 1997, 57 Abb., 5175 Seiten, ISBN 3-351-03104-1 
 Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Hörbuch, 23 CDs, gesprochen von Gunter Schoß. Unterlauf & Zschiedrich Hörbuchverlag, 2002, ISBN 978-3-934384-25-5 
 Hans-Dietrich-Loock (Hrsg.): Fontane und Berlin. Colloquium Verlag, Berlin 1970 (Feierstunde zum 150. Geburtstag Fontanes). Zitat Schlusswort Ernst Schulin S. 46. 
 Dieter Meichsner: Theodor Fontane und Berlin 1969 vom Duvenstedter Brook aus betrachtet. In: Fontane und Berlin, siehe vorstehend. Zitat Briefe an Friedländer S. 31. 
 Heinrich Mann: Theodor Fontane, Essay. Wiedergegeben in: Fontane und Berlin, s. o., S. 84,85 (geschrieben 1948 zum 50. Todestag Fontanes für den Münchener Kultur-Pressedienst). 
 Gerhard Fischer: Der „märkische Walter Scott“. Zum 200. Geburtstag von Willibald Alexis. In: Berlinische Monatsschrift, 6/1998 beim Luisenstädtischen Bildungsverein. Zitat S. 1, Originalzitat aus Fontane-Brief S. 5. 
 Herbert Roch: Fontane, Berlin und das 19. Jahrhundert. Gebrüder Weiss, Berlin 1962. 
 Hubertus Fischer: Gegen-Wanderungen. Streifzüge durch die Landschaft Fontanes. Frankfurt am Main / Berlin 1986 (Ullstein Buch 35237). 
 Hanna Delf von Wolzogen (Hrsg.): Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ im Kontext der europäischen Reiseliteratur. Internat. Symposium des Theodor-Fontane-Archivs in Zusammenarbeit mit der Theodor Fontane Gesellschaft, Sept. 2002 in Potsdam. Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2634-9 
 Erik Lorenz, Robert Rauh: Fontanes Fünf Schlösser. Alte und neue Geschichten aus der Mark Brandenburg. be.bra Verlag, Berlin 2017. ISBN 978-3-86124-701-2 
 Michael Ewert: Heimat und Welt. Fontanes Wanderungen durch die Mark. In: Konrad Ehlich (Hrsg.): Fontane und die Fremde, Fontane und Europa. Würzburg 2002, S. 167–177. 
 David Darby: Theodor Fontane und die Vernetzung der Welt: Die Mark Brandenburg zwischen Vormoderne und Moderne. In: Roland Berbig, Dirk Göttsche (Hrsg.): Metropole, Provinz und Welt. Raum und Mobilität in der Literatur des Realismus. Berlin/Boston 2013, S. 145–162, ISBN 978-3-11-030950-8 
 Michael Ewert: Lebenswege. Formen biographischen Erzählens in „Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. In: Roland Berbig (Hrsg.): Fontane als Biograph. Berlin / New York 2010, ISBN 978-3-11-022478-8 , S. 95–114.
 Willibald Alexis: Die Hosen des Herrn von Bredow. 1. Auflage. 1846. Hier benutzte Ausgabe: Verlag Neufeld & Henius, Berlin (1925). Ausführliche Beschreibung zum Kloster Lehnin, S. 126 ff. 
 Stephan Warnatsch: Geschichte des Klosters Lehnin 1180–1542, Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Band 12.1. Lukas Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-931836-45-2  (Zugleich: Berlin, Freie Universität, Dissertation, 1999) 
 Lutz Partenheimer: Albrecht der Bär. 2. Auflage. Böhlau Verlag, Köln 2003, ISBN 3-412-16302-3

Ссылки  
 Theodor Fontane. Wanderungen durch die Mark Brandenburg 
 Fontanes Fünf Schlösser 
 Fontanegesellschaft 
 Theodor Fontane Arbeitsstelle Universität Göttingen 

Литературные произведения по алфавиту
Литература на немецком языке
Литература XIX века
Путевые очерки